Obsjtina Vltjedrm (bulgariska: Община Вълчедръм) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Montana, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Vltjedrm delas in i:
 Septemvrijtsi
 Gorni Tsibr
 Dolni Tsibr
 Zlatija
 Ignatovo
 Mokresj
 Razgrad
 Tjerni vrch

Följande samhällen finns i Obsjtina Vltjedrm:

 Vltjedrm
 Mokresh

Trakten runt Obsjtina Vltjedrm består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Vltjedrm är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Montana (region)